уезд расположен в префектуре Сидзуока, Япония.

По оценкам на 1 апреля 2017 года, население составляет 18,084 человек, площадь 133,91 км², плотность 135 человек/км².

Посёлки и сёла 
 Мори

Ссылки 
 Большой словарь японских топонимов Кадокава, 22 том Префектура Сидзуока（Kadokawa Shoten, 1982 год. ISBN 4040012208）
 

Уезды префектуры Сидзуока